

Denkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Plettenberg

Literatur

Weblinks 

 Denkmalliste im Plettenberg-Lexikon

Plettenberg
!Liste